Schlott steht für:

 schlott gruppe, deutscher Druckdienstleister

Schlott ist der Familienname folgender Personen:
 Balthasar Schlott (um 1831–?), deutscher Bildhauer
 Christoph Schlott (* 1960), deutscher Historiker und Archäologe
 Elisa Schlott (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Ernst Schlott (1904–1978), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Franz Anton Schlott, Bildhauer des 18. Jahrhunderts
 Friedrich Schlott (1914–1997), deutscher Industrieller
 Holly Schlott (* 1958), deutsche Jazzmusikerin 
 Jutta Schlott (* 1944), deutsche Schriftstellerin
 Mark Schlott (* 1985), deutscher Nordischer Kombinierer
 Martin Schlott (1891–1950), deutscher Zoologe
 Nathanael Schlott (1666–1703), deutscher protestantischer Dichter
 Rudolf Schlott (1927–2014), deutscher Fußballtrainer
 Theodor Schlott (1911–2001), deutscher Kammersänger (Bass)
 Wolfgang Schlott (* 1941), deutscher Literaturwissenschaftler, Slawist und Schriftsteller
 René Schlott (* 1977), deutscher Historiker, Publizist und Journalist

Schlott ist der Name folgender Orte in Bayern:
 Schlott (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn
 Schlott (Baierbach), Ortsteil der Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut
 Schlott (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut
 Schlott (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn
 Schlott (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut
 Schlott (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf
 Schlott (Hohenwart), Ortsteil des Marktes Hohenwart, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Schlott (Kelheim), Ortsteil der Stadt Kelheim, Landkreis Kelheim
 Schlott (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting
 Schlott (Niederviehbach), Ortsteil der Gemeinde Niederviehbach, Landkreis Dingolfing-Landau
 Schlott (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau
 Schlott (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn
 Schlott (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau
 Schlott (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau
 Schlott (Volkenschwand), Ortsteil der Gemeinde Volkenschwand, Landkreis Kelheim
 Schlott (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn
 Schlott (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut

 Schlott (Gemeinde Wang), Ortschaft von Wang, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Schlott (Gemeinde Niederneukirchen), Ortsteil von Niederneukirchen, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich